FS 110 bezeichnet zwei Baureihen von Dampflokomotiven der FS:

 FS 110 (1905), Baujahr 1863 (vormals RM 2421–2426)
 FS 110 (1920), Baujahr 1871 (vormals CRFS 7–10)